Чемпионат Херсонской области по футболу () — областное соревнование украинского футбола среди любительских команд. Впервые был проведен в 1947 году. С 1991 года проводится под эгидой Федерации футбола Херсонской области. В разные годы клубы Херсона не участвовали в чемпионате, так как первенство города проводилось отдельно.

Все победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Херсонской области
 Чемпионы на best-ukraine.com.ua
 Газета «Вгору»
 Херсонская «Сигма» — чемпион области-2008

См. также 
 Кубок Херсонской области по футболу
 Федерация футбола Херсонской области

Футбол в Херсонской области
Региональные чемпионаты Украины по футболу